Hazzard ist der Familienname folgender Personen:

 Aiden Hazzard (* 1998), Sprinter aus Anguilla
 David Hazzard (1781–1864), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Hazzard (* 1977),  US-amerikanischer Pornodarsteller
 Rasheed Hazzard, US-amerikanischer Basketballtrainer, Sohn von Walter Raphael Hazzard
 Shirley Hazzard (1931–2016), australisch-US-amerikanische Autorin
 Walter Raphael Hazzard (1942–2011), US-amerikanischer Basketballspieler, siehe Mahdi Abdul-Rahman

Hazzard bezeichnet außerdem:
 Hazzard (Band), ehemalige deutsche Heavy-Metal-Band